

Persone 
 Luca Sapio (1975) – imprenditore, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Nico Sapio (1929-1966) – cantante e musicista italiano

Altro 

 Gruppo Sapio – società italo americana operante nel settore dei gas tecnici e medicinali